Блаце могу да буду:

Србија:
 Блаце, сједиште истоимене општине, Србија
 Блаце (Сува Река), насеље у општини Сува Река, Србија 
 Општина Блаце, општина у Србији

Босна и Херцеговина
 Блаце (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ 
 Блаце (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 Блаце (Прозор), насеље у општини Прозор, Федерација БиХ, БиХ

Северна Македонија:
 Блаце (Брвеница), насеље у општини Брвеница, Северна Македонија
 Блаце (Петровец), насеље у општини Петровец, Северна Македонија
 Блаце (Чучер-Сандево), насеље у општини Чучер-Сандево, Северна Македонија

Хрватска:
 Блаце (Сливно), насеље у општини Сливно, Република Хрватска